Les Limnoperdonaceae sont une famille monotypique de champignons basidiomycètes de l'ordre des Agaricales. Une seule espèce : Limnoperdon incarnatum isolée dans des boîtes de Petri.

Classement phylogénétique

Situation des Limnoperdonaceae

Classification Linnéenne

Liste des genres de la famille des Limnoperdonaceae 
 Limnoperdon
 Limnoperdon incarnatum

Notes et références 

Limnoperdonaceae
Famille de champignons (nom scientifique)